Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Kepler Orellana che hanno battuto in finale Eduardo Bohrer e Ronaldo Carvalho 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Dušan Vemić (semifinali)
 Ignacio Hirigoyen /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

 Daniel Melo /  Ricardo Schlachter (primo turno)
 Diego del Río /  Leonardo Olguín (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2002